НК Слобода се односи на више хрватских фудбалских клубова: 

 НК Слобода, Вараждин
 НК Слобода, Горњи Богићевци
 НК Слобода, Слаковец
 НК Слобода, Тужно

Види још 
 НК Свобода (вишезначна одредница)
 ФК Слобода (вишезначна одредница)